Острогожский гусарский полк — армейское формирование (гусарский полк) Вооружённых сил Российской империи.

Полк сформирован 3 марта 1765 года на основе Острогожского слободского полка. 29 ноября 1796 года расформирован.

История 
 до 1765 года — Острогожский слободской полк Русского войска и армии, с 1700 года принимал деятельное участие в Северной войне.
 с 1765 года — полевой Острогожский гусарский полк, 6-ти эскадронного состава.

Острогожский полевой гусарский полк был основан на базе Острогожского слободского казачьего полка. С первых дней переформирования возникли трудности с пополнением личным составом. Старая казачья старшина не стремилась переходить в новое формирование и всячески препятствовала переходу в него рядовых казаков.

На пополнение новых «слободских» гусарских полков пошли по два сокращенных эскадрона от «старых» полевых гусарских полков Сербского, Венгерского, Грузинского, а также эскадроны расформированных Молдавского и Слободского полков.

В сентябре 1768 года Османская империя (Турция) открыто поддержала польско-литовскую республику, которые подняли восстание против российских войск, находившихся в Польше, и 14 октября объявила войну России. Российским властям пришлось срочно формировать новые армии для войны против Турции. Ахтырский, Острогожский и Харьковский гусарские полки в ноябре 1768 года были назначены в состав 1-й армии под командованием генерал-аншефа князя А. М. Голицына, формировавшейся у Киева и предназначавшейся для захвата турецкой крепости Хотин.

К началу апреля армия А. М. Голицына была собрана и 5 апреля 1769 года получила приказ выступать к границам Османской империи (Турции) в Заднепровский край.

 в 1783 году в составе Украинской конницы корпуса ландмилиции (включены Ахтырский, Воронежский, Изюмский, Острогожский, Сумский, Украинский и Харьковский гусарские полки).
 с 26 февраля 1784 года — Острогожский легкоконный полк (как и все гусарские полки Украинской конницы переименованы в легкоконные полки).
 29 ноября 1796 года расформирован.

Личный состав расформированных Острогожского и Павлоградского легкоконных полков составил вновь сформированный гусарский генерал-лейтенанта Боура полк 10-ти эскадронного состава. Впоследствии — Павлоградский гусарский полк.

Командир 
 Сатин, полковник (1768—1774)

Знамённый герб 
По заданию Военной коллегии, в 1775 году, был составлен новый (по сравнению со Знаменным гербовником Миниха) знаменный гербовник. Основную работу по составлению гербовника взял на себя герольдмейстер князь М. М. Щербатов. Поэтому гербовник получил в литературе название «Гербовник Щербатова». В Гербовнике содержались изображения 35 гербов для знамён новых русских полков, в том числе «Острогожского». Знамённый герб — в зелёном щите золотой пшеничный сноп (позднее стал городским гербом).

Галерея

См. также 
 Острогожский слободской казачий полк

Примечания

Литература 
 Альбовский Е. А. История Харьковского слободского казачьего полка. — Харьков, 1895;
 Альбовский Е. А. История Харьковского полка. Минск, 1897. 454 с.;
 Альбовский Е. А. История Харьковского слободского казачьего полка. Первая половина XVIII века. т. 1. 2-е изд. Пг., 1915. т.1 ч.2 1915, XVI, 152 c. 2 л. илл., карт.

XVIII век в Воронежской области
Гусарские полки Российской империи
Острогожск